Сельги может означать:
 Сельги — название грядообразных форм рельефа в Карелии и Финляндии;
 Сельги — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.